87-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту прошёл в испанской Понферраде в 2014 году. Он стартовал 21 сентября командными гонками, а завершился 28 сентября групповой гонкой у мужчин. В рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет, а также среди юниоров обоих полов. Также в первый день чемпионата прошла командная гонка на время у женщин и мужчин, в рамках которой участники выступали за свои профессиональные команды, а не в составе национальных сборных.

Финиш и старта всех гонок примет Понферрада.

Программа чемпионата 
Время местное (UTC+2).

Результаты

Призовые 
Международный союз велосипедистов распределил призовой фонд в 179,805 евро на все 12 видов программы. В групповых гонках и гонках на время призовые получают три  лучших спортсмена, в командных гонках — 5 сильнейших команд.

60% призового фонда приходится на три мужских вида программы. Еще 28% — на женские соревнования. Призовой фонд командных гонок составляет 61% от общего фонда. 26% от общей суммы получат победители и призёры групповых гонок, а 13% — гонок на время.

Медальный зачёт 

Медали за командную гонку включены в зачёт страны, в которой она зарегистрирована UCI.

Ссылки
Официальный сайт
Чемпионат мира на сайте UCI

2014
2014 год в велоспорте